Санфинш () — название районов (фрегезий) в Португалии:

 Санфинш — муниципалитет Валенса округа Виана-ду-Каштелу.
 Санфинш — муниципалитет Валпасуш округа Вила-Реал.
 Санфинш — муниципалитет Санта-Мария-да-Фейра округа Авейру.
 Санфинш — муниципалитет Шавеш округа Вила-Реал.
 Санфинш, Морреу (1922—2014) — португальский футболист, который играл на позиции нападающего за «Порту».